Villafeliche kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villafeliche (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Villafeliche (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar